Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Souvré » :
Infanterie
 un régiment d’infanterie, le régiment de Souvré (1730-1743) ;

Cavalerie
 un régiment de cavalerie, le régiment de Souvré cavalerie (1679-1700)

Homonymie d'unités militaires